

Sigle 
JEN peut désigner :
  (en français, Jeunesse de la gauche nationaliste), la branche jeunesse du Parti socialiste de Majorque.

Nom 
Jen est un prénom féminin, souvent une forme abrégée de Jennifer, et parfois un nom de famille. 

Jen peut aussi désigner :
 Jen, une population d'Afrique de l'Ouest vivant au nord-est du Nigeria ;
 , un magazine espagnole ;
 , un cratère de la planète Mars ;
 Jen, un album du chanteur américaine Jencarlos Canela.

Voir aussi 
 Appelle-moi Jen, le quatrième album studio de la chanteuse française Jenifer
 Story of Jen, un film franco-canadien réalisé par François Rotger en 2008